CERA Bank, een vroegere Belgische bank opgegaan in KBC
Cera-kunstcollectie, de kunstverzameling van de coöperatie Cera
Cera cvba, coöperatie van vennoten die samen investeren op financieel en maatschappelijk vlak
Cera (epovariant), de afkorting van "Continuous erythropoiesis receptor activator", de naam van erytropoëtine (epo) van de derde generatie 
Cera van Kilkeary, een Ierse geestelijke
Michael Cera, een Canadees acteur
CERA, Central Energy Recovery Airflow, een totaal ventilatieconcept dat is ontwikkeld voor toepassing in de gestapelde woningbouw